Elena Könz (1987-), Zwitserse snowboardster
 Iachen Ulrich Könz (1899-1980), Zwitsers architect
 Jachen Ulrich Könz (1819-1901), Zwitsers jurist en politicus
 Selina Chönz (1919-2000), Zwitserse schrijfster

Zwitserse achternaam